Dyce peut faire référence à :

Patronymes 
 Alexander Dyce (1798–1869), philologue britannique, dramaturge et historien de la littérature
  (1948-), coureur de demi-fond et sprinteur de la Jamaïque	
 Graeme Dyce, joueur de tennis
  (1912–1972), acteur britannique	
 James Wood Dyce (1905-), botaniste
 William Dyce (1806–1864), peintre britannique et professeur d'université, membre de Royal Academy et Royal Society of Edinburgh

Prénoms 
  (1805–1872), personnalité politique britannique, membre de 19e Parlement du Royaume-Uni, 20e Parlement du Royaume-Uni et Royal Geographical Society

Toponymes 
 , lieu situé à Aberdeen au Royaume-Uni
 , lac dans le Manitoba au Canada

Autres 
 

Patronyme écossais